

Населені пункти та їхні частини
 Лесняки — село в гміні Русець Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Лесняки — село в гміні Ілув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Лесняки — село в гміні Севеж Бендзинського повіту Сілезького воєводства
 Лесняки — частина міста Мшана-Дольна в Лімановському повіті Малопольського воєводства
 Лесняки — частина села Ґліни-Великі в гміні Борова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Лесняки — колонія в гміні Конописька Ченстоховського повіту Сілезького воєводства

Лесняки — частина міста Яготин, в минулому — селище Лесняки.

Примітки